Dallet (letter), een letter van het Hebreeuwse alfabet.
Dallet (gemeente), een gemeente in de Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes.